Hans Neusel ist der Name folgender Personen:

* Hans Neusel (Politiker) (1914–1999), deutscher Landespolitiker (Hessen, SPD)
 Hans Neusel (Verwaltungsjurist) (1927–2013), deutscher Jurist und politischer Beamter